Autoroute du Soleil ist der Name folgender Autobahnen:
 Autoroute A7 in Frankreich
 A4 (Belgien)